IJA est un sigle qui peut désigner :
 Indiana Jones Adventure, un terme désignant plusieurs attractions des parcs Disney ;
 Institut japonais des architectes, un ordre professionnel japonais.

Ija est un nom qui peut désigner :
 Ija, un stratovolcan d'Indonésie.